Процес може бити:

 Поступак, ток, путања настанка

или

 Судски процес, судски поступак
 Процес (рачунарство), појам у рачунарству

или

 Процес (роман), роман Франца Кафке

Види још 
 Поступак
 Процедура